Floriano (Piauí), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Piauí
 Floriano (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Piauí